Bernhard Studer kan syfta på bland andra:

*Bernhard Studer (1794–1887), schweizisk geolog
Bernhard Studer (1832–1868), schweizisk landskapsmålare